Антоніо Тарсія (1663—1739) — італйський скульптор, представник пізнього бароко.

 Тарсія — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца.